Жислин — еврейская фамилия.

Известные носители 
 
 Жислин, Самуил Гиршевич (Григорьевич) (1898—1968) — советский психиатр.

 Жислина, Сусанна Семёновна (1907—?) — советский и российский литературовед.